The Pyramid steht für:

 The Pyramid, Insel der Chatham-Inseln, Neuseeland
 The Pyramid (Westantarktika), Nunatak an der Spitze der Antarktischen Halbinsel
 The Pyramid (Ostantarktika), Berggipfel im ostantarktischen Viktorialand
 The Pyramid (Film), französischer Pornofilm von Pierre Woodman (1996)
 The Pyramid – Grab des Grauens, US-amerikanischer Film von Grégory Levasseur (2014)

Siehe auch:
 The Pyramids (Begriffsklärung)